Anastazjusz I – cesarz bizantyjski
 Anastazjusz – imię męskie

 Zobacz też

 Anastazjusz II